Novak Djokovic estava defendendo o título, mas perdeu na semifinal para Rafael Nadal.

Nadal foi para o 5º título do Madrid Open, derrotando Dominic Thiem na final, por 7–6(10–8), 6–4. Com a vitória, Nadal empatou com Djokovic com 30 títulos de Masters 1000 em simples.

Cabeças de chave 
Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  Andy Murray (Terceira rodada)
  Novak Djokovic  (Semifinais) 
  Stan Wawrinka (Segunda rodada)
  Rafael Nadal  (Campeão)
  Milos Raonic (Terceira rodada)
  Kei Nishikori (Quartas de final, withdrew)
  Marin Čilić (Segunda rodada)
  Dominic Thiem (Final)

<li>  David Goffin (Quartas de final)
<li>  Jo-Wilfried Tsonga (Segunda rodada, withdrew)
<li>  Tomáš Berdych (Terceira rodada)
<li>  Grigor Dimitrov (Terceira rodada)
<li>  Lucas Pouille (Primeira rodada)
<li>  Jack Sock (Primeira rodada)
<li>  Gaël Monfils (Primeira rodada)
<li>  Nick Kyrgios (Terceira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Qualificatório

Cabeças de chave 

  Adrian Mannarino (Qualificado)
  Borna Ćorić (Qualificador, Lucky loser)
  Thomaz Bellucci (Qualificado)
  Nikoloz Basilashvili (Primeira rodada)
  Andreas Seppi (Qualificador)
  Denis Istomin (Qualificado)
  Andrey Kuznetsov (Qualificado)

<li>  Mikhail Kukushkin (Qualificado)
<li>  Jared Donaldson (Qualificador, Lucky loser)
<li>  Thiago Monteiro (Primeira rodada)
<li>  Alexandr Dolgopolov (Primeira rodada)
<li>  Ernesto Escobedo (Qualificado)
<li>  Pierre-Hugues Herbert (Qualificado)
<li>  Mikhail Youzhny (Qualificador)

Qualificados 

  Adrian Mannarino
  Mikhail Kukushkin
  Thomaz Bellucci
  Ernesto Escobedo

<li>  Pierre-Hugues Herbert
<li>  Denis Istomin
<li>  Andrey Kuznetsov

Lucky losers 

  Borna Ćorić

<li>  Jared Donaldson

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Sétimo qualificador

Ligações externas 
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S